«Наш запах» () — фильм американского режиссёра Ларри Кларка.

Фильм был показан на 71 Международном кинофестивале в Венеции.

Сюжет 
Действие разворачивается в столице Франции. Парижские подростки в силу своего возраста начинают бунтовать против системы и устоявшихся норм. Мы видим их относительно благополучные семьи, которые их не устраивают, а также обычных родителей, которые им не нравятся.

Молодой парень Мэтт и его друг JP начинают торговать своими телами, ища клиентов в интернете и ночных клубах. Но у Мэтта есть одна особенность, он всем безумно нравится. Его особенный запах привлекает самых извращенных клиентов, влюбляет в него его друга, а также мать, которая впадает в коитусное состояние, когда видит и обнимает своего сына.

Однако сам Мэтт лишь издевается над окружающими, смеясь над их чувствами к нему. Ему претит его состояние, он хочет вырваться из этого порочного круга, но погружается в него ещё сильнее в силу своего эгоизма.

Фильм полон сексуальных извращений, деструктивного поведения со стороны подростков, что является типичной чертой фильмов Ларри Кларка. Отчасти напоминает его же фильм «Детки».

В ролях 
 Лукас Ионеско — Мат
 Диан Руксель — Мари
 Тео Чолби — Пакман
 Юго Бехар-Тиньер — Джей-Пи
 Адриен Бинь Доан — Минь
 Ларри Кларк — бездомный по кличке Рок-звезда

Дополнительные факты 
 «Наш запах» – первый фильм, снятый режиссёром Ларри Кларком, за пределами США.

Ссылки 
 

Фильмы Ларри Кларка
Фильмы-драмы
Фильмы Франции 2014 года